Miejscowości w USA:
 Goliad – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Goliad
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Goliad (ang. Goliad County) – w stanie Teksas